Citi Open 2013 — профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Вашингтоне, США на хардовых кортах.
Жюльен Беннето и Ненад Зимонич — победители турнира. В полуфинале они переиграли прошлогодних победителей — Трета Конрада Хьюи и Доминика Инглота.

Посев 

  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Первый раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Первый раунд)

<li>  Роберт Линдстедт /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
<li>  Иван Додиг /  Марсело Мело (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Citi Open 2013